Culaus peut désigner :
 le lieu-dit, dans la partie sud-est de la vallée de Lutour dans le département des Hautes-Pyrénées (France), commune de Cauterets;

Les lacs :
 le lac du Col de Culaus (),  

Les sommets :
le Pic de Culaus (), 
le Soum de Culaus (),
le Pic Inférieur de Culaus ()

 le cirque de Culaus
 la crête de Culaus

Le col :
 le col de Culaus (), 

Homonymie de toponyme